RideLondon-Surrey Classic 2018 – 7. edycja wyścigu kolarskiego RideLondon-Surrey Classic, która odbyła się 29 lipca 2018 na liczącej 183 kilometry trasie wokół Londynu. Impreza kategorii 1.UWT była częścią UCI World Tour 2018.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 

2018
UCI World Tour 2018
2018 w Anglii